Suzy (motorfiets)
 Suzy (Aisne)
 Suzy (film)
 Suzy (wafel)